Myzostoma schultzeanum är en ringmaskart som beskrevs av Diesing 1858. Myzostoma schultzeanum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
schultzeanum